Љанос де Сан Франсиско има више значења:

 Љанос де Сан Франсиско (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Љанос де Сан Франсиско (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику